Согласно легендарным Стихотворениям Клотильды, Barbe de Verrue (Барб де Верру) была французским трувером в 13 - м веке.  Ходили слухи, что она была приемным ребенком,   была известна как успешная певица, которая путешествовала и исполняла свои собственные песни. Она исполнила песни о Гризельдисе, стихотворение под названием «Галльский Орфей о галлах»  и другое под названием «Окассен и Николетта».  Ее работы описывались как «живые» и «веселые», но не обязательно романтического характера.  Ее фигура увековечена в инсталляции Званый ужин Джуди Чикаго.

Рекомендации 

Вымышленные поэты